Râul Topolog se poate referi la:

 Râul Topolog - râu din Dobrogea, afluent al Dunării
 Râul Topolog - râu afluent al Oltului

A se vedea și 

Topolog (dezambiguizare)

Toponime românești